Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–4, 6–3.

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Тур WTA 1982
Чемпіонат Туру WTA